El nombre Nob puede hacer referencia a varias cosas diferentes:

 a la antigua localidad de Nob (Judea), cerca de Jerusalén, mencionada en el Libro de los Jueces y otros textos bíblicos;
 a Nob, un personaje secundario hobbit de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien;
 a Nobuo Yamada (n. 1964), cantante japonés al que se conoce por su nombre artístico NoB; o
 al club de fútbol Club Atlético Newell's Old Boys (NOB), de la ciudad de Rosario (Argentina).